San Marino, európai törpeállam
 Amerikai Egyesült Államok
San Marino (Kalifornia)
 San Marino
San Marino (San Marino)